Melbourne steht für:

 Melbourne, Stadt in Australien
 Melbourne City, Verwaltungsbezirk dieser Stadt
 Melbourne (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das australische Repräsentantenhaus
 (336698) Melbourne, Asteroid des Hauptgürtels
 Viscount Melbourne, of Kilmore in the County of Cavan, erblicher Adelstitel in der Peerage of Ireland
 Melbourne Bluff, Felsenkliff auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Mount Melbourne, Vulkan im Viktorialand, Antarktika

Melbourne ist der Name folgender Orte

in England:
 Melbourne (Derbyshire)
 Melbourne (East Riding of Yorkshire)

in Kanada:
 Melbourne (Ontario), im Middlesex County
 Melbourne (Québec), in der Verwaltungsregion Estrie

in den Vereinigten Staaten:
 Melbourne (Arkansas), im Izard County
 Melbourne (Florida), im Brevard County
 Melbourne (Iowa), im Marshall County
 Melbourne (Kalifornien), im Mendocino County
 Melbourne (Kentucky), im Campbell County
 Melbourne (Missouri), im Harrison County
 Melbourne (Washington), im Grays Harbor County
 Melbourne Beach, Florida
 Melbourne Village, Florida

Melbourne ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Melbourne-Cooper (1874–1961), britischer Filmpionier
 Jessica Melbourne-Thomas, australische Meeresbiologin und Ökologin
 Tioreore Ngatai-Melbourne, neuseeländische Schauspielerin
 William Lamb, 2. Viscount Melbourne (1779–1848), britischer Adeliger und Politiker

Siehe auch:
 Melborn
 Melbourne Shuffle, australischer Tanz